All the King's Men komt uit een Engelstalig kinderrijmpje, Humpty Dumpty. Het is gebruikt als titel voor een boek van Robert Penn Warren, en verschillende op dit boek gebaseerde films.
 All the King's Men (boek)
 All the King's Men (1949), een film uit 1949 van Robert Rossen
 All the King's Men (1958), een film uit 1958 van Sidney Lumet
 All the King's Men (1983), een film uit 1983 van King Hu (ook wel bekend als Tian xia di yi)
 All the King's Men (1999), een film uit 1999 van Julian Jarrold
 All the King's Men (2006), een film uit 2006 van Steven Zaillian